Миле́йко — русская фамилия.

Известные носители 
 Милейко, Владислав Айкович (род. 1987) — российский биолог, сотрудник ИХБФМ СО РАН.
 Милейко, Сергей Иванович (род. 1962) — заместитель директора Росгвардии, генерал-лейтенант, фигурант уголовного дела 2020—2021 годов о мошенничестве.